Ilag steht für:
 Abkürzung für Internierungslager
 Ilag (Norwegen), Ort in Eidskog, Innlandet, Norwegen
 Ilag (Philippinen), Ort in San Teodoro, Oriental Mindoro, Philippinen
 Ilag Bank, Riff der Inselgruppe Tawi-Tawi, Autonomous Region in Muslim Mindanao, Philippinen
 Ilag River, Fluss in Southern Leyte, Eastern Visayas, Philippinen
 Mount Ilag, Berg in der Inselprovinz Bohol, Central Visayas, Philippinen

Abkürzung